Esistono più comuni francesi con questo nome

Vicq – Allier
Vicq – Alta Marna
Vicq – Nord
Vicq – Yvelines